8 жіноча шахова Олімпіада проходила разом з 23 чоловічою шаховою Олімпіадою з 25 жовтня по 12 листопада 1978 року, в аргентинському місті Буенос-Айрес.

У турнірі взяли участь 125 шахісток, серед яких 7 гросмейстерів та 22 міжнародних майстри з 32 команд.

Було зіграно 672 партії (результати 1-єї гри були скасовані) за круговою системою в 2 тури.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Кількістю командних очок (КО). → 3. Коефіцієнтом Бергера.

Контроль часу: 40 ходів за 2 години 30 хвилин, потім 60 хвилин на наступні 16 ходів.

Регламент 
32 команди були розбиті на 4 півфінальні групи по 8 у кожній. Команди, які посіли два перших місця потрапляли до головного фіналу «А». Дві наступні до фіналу «В». Наступні дві — до фіналу «С». Команди, що посіли місце нижче шостого потрапляли до фіналу «D».

Результати

Півфінали

Група А 
 Очки — сума набраних очок усіма шахістками (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки (КПер — перемога команди, КНіч — нічия, КПор —поразка), набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Б — Коефіцієнт Бергера.

Група В

Група С

Група D

Фінали

Фінал А

Фінал В

Фінал С

Фінал D

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1978 у шахах
Спортивні змагання у Буенос-Айресі
Шахи в Аргентині
Жовтень 1978
Спортивні змагання в Аргентині
1978 в аргентинському спорті